Mongala est un toponyme pouvant désigner deux choses en République démocratique du Congo :
 la Mongala, un affluent du fleuve Congo ; 
 Mongala, un ancien district de la province de l'Équateur transformé en province en 2015.

Voir aussi 
 langue lingala ;
 peuple bangala.